Szary Zamek w Szczecinie
 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie